Le championnat de Belgique de football 1980-1981 est la  du championnat de première division belge. Le championnat oppose 18 équipes en matches aller-retour.

Après sept années de disette, le Sporting Anderlechtois remporte un nouveau titre national, son , avec une avance considérable de onze points sur son dauphin, le surprenant KSC Lokeren, quinze sur le Standard de Liège, troisième, et vingt sur le tenant du titre, le Club Bruges KV, qui termine seulement sixième.

En bas de tableau, la dernière place échoit à Berchem Sport. L'avant-dernier est le Beringen FC, mais il n'est pas relégué en deuxième division car le Beerschot, quinzième en fin de saison, est sanctionné d'une rétrogradation administrative pour tentative de corruption. Cette sanction met fin à la plus longue série en cours de saisons disputées consécutivement en Division 1, à savoir 65, soit depuis 1907-1908. Désormais, c'est le Standard de Liège qui domine ce classement, avec 57 saisons d'affilée disputées au plus haut niveau.

Clubs participants 
Dix-huit clubs prennent part à ce championnat, soit autant que lors de l'édition précédente. Ceux dont le matricule est indiqué en gras existent toujours aujourd'hui.

Localisation des clubs

Localisation des clubs anversois 
Les  anversois sont :(1) R. Antwerp FC(2) K. Beerschot VAV (3) K. Berchem Sport

Déroulement de la saison

Résultats et classements

Résultats des rencontres 
Avec dix-huit clubs engagés,  sont au programme de la saison.

Évolution du classement journée par journée

Leader du classement journée par journée

Classement final

Meilleur buteur 
 Erwin Vandenbergh (K. Lierse SV) avec 24 goals. Il est le quatorzième joueur belge différent, le  dans l'absolu, à remporter deux fois cette récompense.

Classement des buteurs 
Le tableau ci-dessous reprend les vingt meilleurs buteurs du championnat, soit les joueurs ayant inscrit dix buts ou plus durant la saison.

Parcours européens des clubs belges

Récapitulatif de la saison 
 Champion : R. SC Anderlechtois ()
 Première équipe à remporter 17 titres de champion de Belgique
  pour la province de Brabant.

Admission et relégation 
Le dernier classé, Berchem Sport, est relégué en Division 2. L'autre équipe renvoyée au niveau inférieur est le Beerschot, qui termine quinzième mais est sanctionnée d'une rétrogradation administrative pour une tentative de corruption, mettant ainsi fin à sa série de 65 saisons consécutives disputées parmi l'élite nationale. Ces deux équipes sont remplacées par le KSK Tongres, champion de deuxième division, et le KV Malines, vainqueur du tour final.

Bilan de la saison

Annexes

Notes

Références

Bibliographie 
 Dictionnaire des clubs affiliés à l'URBSFA depuis 1895 et  ASBL Foot 100

Sources et liens externes 
  Belgium - Final Tables 1895-2008, sur RSSSF

Championnat de Belgique de football
D1
D1